Ла Есперанза дел Рефухио има више значења:

 Ла Есперанза дел Рефухио (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Есперанза дел Рефухио (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику